Muirhead se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clara Winsome Muirhead
 Jeanette Muirhead
 Lockhart Muirhead